Alberto Errera ist der Name folgender Personen:

* Alberto Errera (Ökonom) (1842–1894), italienischer Nationalökonom
 Alberto Errera (Offizier) (1913–1944), griechischer Marineoffizier und Fotograf